Fünf Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Farragut, nach David Glasgow Farragut:

Farragut (TB-11), ein Torpedoboot, in Dienst von 1899 bis 1919
USS Farragut (DD-300), Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1930
USS Farragut (DD-348), Zerstörer der ersten Farragut-Klasse, in Dienst von 1934 bis 1945
USS Farragut (DDG-37), Zerstörer der zweiten Farragut-Klasse, in Dienst von 1960 bis 1989
USS Farragut (DDG-99), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 2006

Farragut